Булгар джамия може да се отнася за:

 Булгар джамия, мюсюлмански храм в Казан, Русия
 Булгар джамия, мюсюлмански храм в Чебоксари, Русия